Дени́с Вита́льевич Ромо́дин (р. 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российский архитектурный краевед.

Родился в семье государственных служащих (прадед — Владимир Ромодин, советский авиаконструктор, лауреат Сталинской премии).

Окончил Академию военных наук. Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Музея Москвы и преподаватель архитектурной школы МАРШ. Автор статей о московской архитектуре 20 века в журналах «Афиша», «Большой город», «РБК-Недвижимость», «Мос.ру», «Московское наследие» и пр. Сценарист документальных фильмов о Москве, автор и организатор архитектурных лекториев и экскурсий в Москве для Департаментов культуры и наследия Москвы и консультант по вопросам истории московской архитектуры и быта второй половины 20 века в телепроектах «Городские прогулки» и «#Москвастобой». Один из разработчиков концепции архитектурных экскурсий по Москве.

Примечания

Ссылки 
 Телеграм-канал Дениса Ромодин
 Публикации и статьи Дениса Ромодина в СМИ
 Архитектура "Царского села" в Кунцево

Краеведы России
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся в Москве
Персоналии по алфавиту